Звягель — місто в Україні, колишній Новоград-Волинський.
 Звягель — колишнє село в Україні, нині частина села Тарнавка Тернопільської області.
 Звягель — український футбольний клуб з однойменного міста Житомирської області.
 Звягель — інша назва вики лісової.